Die ASEAN-Fußballmeisterschaft 1998 (offiziell 1998 Tiger Cup) war die zweite Auflage des südostasiatischen Fußballwettbewerbs und fand vom 26. August bis zum 5. September 1998 in Vietnam statt. Der Name des Wettbewerbs leitet sich von dem Sponsor Tiger-Bier ab.

Die Qualifikationsrunde, die das erste Mal durchgeführt wurde, fand vom 14. März bis zum 28. März 1998 in Myanmar statt. Teilnahmeberechtigt waren alle südostasiatischen Fußballnationalmannschaften, die der ASEAN Football Federation angehörten. Titelverteidiger war die Mannschaft aus Thailand, das Turnier gewann die Mannschaft aus Singapur.

Turnier 
An dem Turnier nahmen die folgenden Länder teil:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von den 10 teilnehmenden Ländern waren die vier Halbfinalisten der ASEAN-Fußballmeisterschaft 1996 Thailand (Titelverteidiger), Malaysia (Zweiter), Vietnam (Dritter) und Indonesien (Vierter) vorqualifiziert. Die restlichen 6 Teilnehmer spielten in zwei Gruppen mit jeweils drei Teams, von denen sich der Erst- und Zweitplatzierte für die Endrunde qualifizierten.

Gespielt wurde die Endrunde in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften. Die Gruppensieger und -zweiten trafen in den Halbfinalspielen aufeinander, die Sieger der Halbfinalbegegnungen ermittelten anschließend den Sieger der ASEAN-Meisterschaft 1998. Die Halbfinalverlierer spielten den Turnierdritten aus.

Der für Indonesien spielende Mursyid Effendi schoss im letzten Gruppenspiel gegen Thailand ein Eigentor, damit seine Mannschaft im Halbfinale nicht gegen Vietnam antreten musste.

Qualifikation

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden im Thuwanna-Stadion in Rangun ausgetragen.

|}

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden ebenfalls im Thuwanna-Stadion in Rangun ausgetragen.

|}

Endrunde

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden im Thống Nhất Stadium in Ho-Chi-Minh-Stadt ausgetragen.

|}

|}

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden im Nationalstadion Singapur in Singapur ausgetragen.

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Südostasienmeister 1998:Singapur

Weblinks 
 ASEAN Football Federation Championship Official Website

1998
Sudostasienmeisterschaft
Sudostasienmeisterschaft 1996
Sportveranstaltung in Vietnam